Silent Hill:
 Silent Hill (серія ігор) — серія комп'ютерних ігор від Konami.
 Silent Hill (гра) — перша гра в серії.
 Silent Hill: Play Novel — текстовий квест за мотивами першої частини серії, що вийшов на Game Boy Advance.
 Silent Hill 2 — друга гра в серії.
 Silent Hill 3 — третя гра в серії.
 Silent Hill 4: The Room — четверта гра в серії.
 Silent Hill: Origins — спочатку вийшла на PSP, у 2008 була портована на PS2. За хронологією — приквел першої частини.
 Silent Hill: Homecoming — п'ята гра в серії.
 Silent Hill: Shattered Memories — переосмислення першого Silent Hill.
 Silent Hill: Downpour — восьма гра в серії.
 Silent Hill: Book of Memories — гра на PlayStation Vita.
 Сайлент Хілл (фільм) — художній фільм, знятий за мотивами першої частини оригінальної гри.
 Сайлент Хілл 2 — друга частина художнього фільму, знятого за мотивами третьої частини оригінальної гри.
 Сайлент-Хілл (місто) — вигадане місто, де відбувається дія більшої частини ігор серії.